Velika nagrada ZDA 1965 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1965. Odvijala se je 3. oktobra 1965.

Bob Bondurant je odpeljal svojo prvo dirko v karieri.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Graham Hill
| BRM
| 110
| 2:20:36,1
| 1
| 9
|-
! 2
| 8
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 110
| + 12,5 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 7
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 110
| + 57,5 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 2
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 109
| +1 krog
| 5
| 3
|-
! 5
| 14
|  Pedro Rodriguez
| Ferrari
| 109
| +1 krog
| 15
| 2
|-
! 6
| 10
|  Jochen Rindt
| Cooper-Climax
| 108
| +2 kroga
| 13
| 1
|-
! 7
| 11
|  Richie Ginther
| Honda
| 108
| +2 kroga
| 3
| 
|-
! 8
| 15
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 107
| +3 krogi
| 10
| 
|-
! 9
| 24
|  Bob Bondurant
| Ferrari
| 106
| +4 krogi
| 14
| 
|-
! 10
| 21
|  Richard Attwood
| Lotus-BRM
| 101
| +9 krogov
| 16
| 
|-
! 11
| 16
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 99
| +11 krogov
| 11
| 
|-
! 12
| 18
|  Moises Solana
| Lotus-Climax
| 95
| +15 krogov
| 17
| 
|-
! 13
| 12
|  Ronnie Bucknum
| Honda
| 92
| +18 krogov
| 12
| 
|-
! Ods
| 4
|  Jackie Stewart
| BRM
| 12
| Vzmetenje
| 6
| 
|-
! Ods
| 5
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 11
| Motor
| 9
| 
|-
! Ods
| 9
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 11
| Pritisk olja
| 2
| 
|-
! Ods
| 6
|  Mike Spence
| Lotus-Climax
| 9
| Motor
| 4
| 
|-
! Ods
| 22
|  Innes Ireland
| Lotus-BRM
| 9
| Poškodba
| 18
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1965
1965